

Codici 
 lix – codice ISO 639-3 della lingua liabuku

Informatica 
 LIX – Luxembourg Internet Exchange, Internet Exchange Point del Lussemburgo

Musica
 Lix – gruppo musicale heavy metal

Altro 
 LIX – cinquantanove nel sistema di numerazione romano